Primeval steht für:

 Primeval, Originaltitel von Die Fährte des Grauens, US-amerikanischer Film von Michael Katleman (2007)
 Primeval – Rückkehr der Urzeitmonster, britische Fernsehserie (2007 bis 2011)
 Primeval: New World, kanadische Fernsehserie (2012 bis 2013)